

Sigle 
 Machine-readable passport, voir Zone de lecture optique

Politique 
 Mouvement républicain populaire, parti démocrate-chrétien fondé en , dirigé par Georges Bidault et Maurice Schumann ; disparu en 1967.
 Majelis Rakyat Papua ("conseil du peuple papou"), organisation culturelle de la province indonésienne de Papouasie, qui possède une certaine autorité pour la protection des droits des populations autochtones.
 Ministère chargé des Relations avec le Parlement

Gestion de la production 
 Materials Resources Planning ou Materials Requirements Planning ou encore Manufacturing Resources Planning pouvant être traduit par Planification des ressources de production.